Sealen (tandheelkunde), afdekken van kiezen
 Sealen, methode om zakjes af te sluiten, zie sealmachine en thermoplast

Zie ook 
 Sealpakket, pakket met reclamefolders